Ел Километро има више значења:

 Ел Километро, Љано де Сан Фелипе (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Километро (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику